Кузнецов Иван Яковлевич (8  октября 1924 года) — художник, член Союза художников СССР, член Союза журналистов СССР.

Биография 
Родился 8 октября 1924 года в городе Красноярск. Приехал с родителями в Туву в 1930 году. Был участником войны с 1942 по 1945 г. В 1948 году он целиком отдается учёбе и искусству. В 1953 году Иван Яковлевич успешно закончил Свердловское художественное училище. После окончания училища он работает в кругу художников Красноярска, среди его близких коллег был заслуженный художник РСФСР Т. В. Ряннеля, который оказал особенно большое влияние.

25 лет работал художественным редактором в Тувинском республиканском книжном издательстве в 1957-1980 гг.

Творчество 
Работает в различных жанрах и материалах. Особенная любовь к акварели у него появилась, когда он оказался в творческой группе художников-акварелистов, прибывших в Туву в 1970 году. В акварели «Пастбище яков» цвет сдержан и расчетливо положен. Отдельные скупые пятна обозначают группу яков, землю, горы. Большие композиционные и цветовые поиски были в картине «Ловля верблюда».

Работая с 1957 г. в Тувинском книжном издательстве, он оформил и проиллюстрировал более 200 книг и брошюр. Наиболее значительны из них «Слово арата» С. Тока, «Сказание о Бокту-Кириш и Бора-Шээлей», «Утро древнего края» М. Пахомова, «Киноварь» М. Кенин-Лопсана и др. К работе над книгой И. Я. Кузнецов подходил как к комплексной задаче, стремясь к творческому решению всех особенностей конструкции и декоративного оформления издания. С увлечением работал над созданием экслибрисов, варьируя технику ксилографии, цинкографии, гравюры на пластике, линогравюры. К числу лучших можно отнести композиции «Из книг Оюна Чыртак-оола» (1967) и «Из книг археолога А. Д. Грача» (1969).

Закончив в 1965 году Московский полиграфический институт, начал работать в линогравюре, офорте, литографии.

Основные выставки 
 «Сибирь и Дальний Восток» 1956 г., г. Иркутск.
 Тувинская республиканская выставка работ художников и мастеров прикладного искусства. Посвящается 50-летию Великого Октября 1967 г., г. Кызыл.
 Республиканская выставка работ художников и мастеров прикладного искусства, посвященная 50-летию Ленинского комсомола 1968 г., г. Кызыл.
 «Сибирь социалистическая» 1969 г., г. Красноярск.
 Художники автономных республик РСФСР 1971 г., г. Москва.
 Выставки трех зон — Сибири, Урала, Дальнего Востока.

Основные произведения 
Живопись:

 Вавилинский затон. К. м. 5х17. 1956 г.
 Водопад в верховьях Енисея. Х. м. 13х18. 1958 г.
 Зимой. К. м. 5х17. 1959 г.
 Осень. К. м. 23х33. 1957 г.
 Пороги на Енисее. Х. м.20х32. 1956 г.
 Хутинский порог. Х. м. 13х17. 1956 г.

Акварель:
 Гора Монгун-Тайга. Б. акв. 39х59. 1956 г.
 Женский портрет. Б. акв. 62х44. 1971 г.
 На дороге в Ак-Довурак. Б. акв. 50х70. 1973 г.
 Осень под Кызылом. Б. акв. 28х60. 1972 г.
 Портрет А. М. Чимба. Б. акв. 61х52. 1970 г.
 Яки на пастбище. Б. акв. 56х76. 1974 г.

Станковая графика:

 В Хутинском пороге. Офорт 34х40. 1968 г.
 Возвращение с охоты. Линограв. 18х27. 1969 г.
 На границе. Линограв. 40х50.
 Песня о прошлом. Литография 36х35. 1974 г.
 Плотбище на Ырбане. Офорт. с акв. 35х50. 1974 г.
 Пограничник А. Иванов. Т. б. бел. флом. 54х39. 1966 г.
 Романтика Тоджи. Линограв. 33х23. 1969 г.
 Форпост Родины. Б., акв. 42х59.
 Часовой с индусом. Б., акв. 60х40.
 Юный друг пограничников. 1968 г. Офорт с акв. 30,5х41.

Книжная графика:

С. Тока «Слово арата»

 Эскиз обложки б. тушь. гуашь 21х17. 1965 г.
 Шмуцтитул к кн. б. туш. 15х10. 1965 г.

М. Пахомов «Утро древнего края»

 Обложка к книге рекрад. 20х32. 1972 г.
 Иллюстрации к повести «В юрте» графито 27х25. 1972 г.
 Заставка к повести линограв. 17х23. 1972 г.

Экслибрисы

 Археологу Иргиту Самбу. Линограв. 6х5. 1967 г.
 Кандидату в мастера по шахматам О. Чыртак-оолу. Линограв. 8х6. 1967 г.
 Поэту Ю. Ш. Кюнзегешу. Цинк 6х4. 1967 г.
 Собственный (монограмма). Офорт 5х7. 1969 г.
 А. И. Яценко. Ксилогр. 5х4. 1971 г.

Примечания 

Деятели культуры Тывы
Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Члены Союза журналистов СССР
Выпускники Свердловского художественного училища